Deathstalker steht für folgende Filme:
 Deathstalker, US-amerikanisch-argentinischer Fantasyfilm von 1983, siehe Der Todesjäger
 Deathstalker II, US-amerikanisch-argentinischer Fantasyfilm von 1987, siehe Mystor – Der Todesjäger II
 Deathstalker III, US-amerikanisch-mexikanischer Fantasyfilm von 1988 
 Deathstalker IV, US-amerikanischer Fantasyfilm von 1990